La bataille de Messines peut faire référence à deux épisodes de la Première Guerre mondiale:

première bataille de Messines, en 1914
seconde bataille de Messines, en 1917